Wilhelm Brennecke ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Brennecke (General) (1843–1926), deutscher Generalmajor
 Wilhelm Brennecke (Ozeanograph) (Carl Wilhelm Adolf Brennecke; 1875–1924), deutscher Ozeanograph 
 Wilhelm Brennecke (Pilot) (1918–1998), deutscher Luftwaffenpilot
 Wilhelm Heinrich Brennecke (* 1813), deutscher Pädagoge, Autor und Herausgeber